Le mercredi  est le 331 jour de l’année 1839.

Naissances 
 William James Parkhill (mort en 1913), homme politique canadien.

Décès

Voir aussi 
 27 novembre et novembre 1839